Деяния Петра — один из самых ранних апокрифических текстов, не вошедших в канонические Деяния Апостолов. Большая часть текста сохранилась только в латинском переводе рукописи Верчелли под названием Actus Petri cum Simone и в коптской версии. Он в основном примечателен описанием состязания в чудесах между Святым Петром и Симоном Волхвом, а также первым свидетельством традиции распятия Святого Петра вниз головой и вверх ногами. «Деяния Петра» изначально были написаны на греческом языке во второй половине II века, вероятно, в Малой Азии . Согласно мнению большинства библеистов, Деяния Петра основаны на Деяниях Иоанна, и традиционно оба произведения приписывают Левкию Харину, которого Епифаний называет спутником Иоанна.

В тексте Петр совершает чудеса, такие как воскрешение копчёной рыбы и делание собак говорящими. В некоторых версиях рассказывается о женщине (или женщинах), которая предпочла паралич сексуальным отношениям; иногда, например, в версии из Берлинского кодекса, женщина является дочерью Петра. В тексте осуждается Симон Волхв, фигура, связанная с гностицизмом, который вызывает весьма пристрастное отношение у автора текста. Петр в своей проповеди указывает, что Симон совершает чудеса, чтобы обратить в свои идеи последователей обманным способом. В негодовании Пётр вызывает Симона на состязание, чтобы доказать, чьи деяния происходят из божественного источника, а чьи — просто обман. Согласно сказанию, Симон Волхв бежал, а Петр поразил его силой Божьей и молился, чтобы Симон не умер, а был тяжело ранен. Когда Симон падает с неба, он страдает от перелома ноги в трех местах, и обращенные верующие в Петра побивают его камнями из города. Далее в Деяниях говорится, что его отвезли в Террачину к некоему Кастору: «И там его сильно порезали (два врача), и вот так Симон, вестник Сатаны, пришел к своему концу».

После этого случая Пётр собирался бежать из города; однако по пути ему явился Иисус и Пётр понял, что должен остаться и претерпеть распятие, чтобы снова увидеть Иисуса на небесах. Петр просит, чтобы его распяли вверх ногами, поскольку он не считал себя достойным той же казни, что и сам Иисус Христос. Заключительные главы, описывающие распятие Петра, сохранились отдельно под названием «Мученичество Петра» в трёх греческих рукописях, а также в коптской (фрагментарной), сирийской, эфиопской, арабской, армянской и славянской версиях. Из-за этого иногда предполагается, что рассказ о мученичестве был более ранним отдельным текстом, к которому были приписаны предыдущие главы.

См. также 
 Деяния Петра и Андрея
 Деяния Петра и Двенадцати
 Деяния Петра и Павла
 Quo Vadis

Примечания

Литература 
 Richard Adelbert Lipsius, Maximilian Bonnet: Acta apostolorum apokryphae pars prior, Hermann Mendelsohn, Leipzig 1891. Greek und Latin text.
 Bernhard Pick: The Apocryphal Acts of Paul, Peter, John, Andrew and Thomas. The Open Court Publishing Co., Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd, Chicago, London 1909.
 Elias Avery Lowe: Codices Latini Antiquiores: a palaeographical guide to Latin manuscripts prior to the ninth century. Ed. under the auspices of the Union Académique Internationale for the American Council of Learned Societies and the Carnegie Institution of Washington, Vol. 4. Clarendon, Oxford 1947, Reprint Zeller, Osnabrück 1988. Description of codex vercelli 158.

Ссылки 
 английский перевод
 Ранние христианские сочинения: Деяния Петра

Апокрифические Деяния